Hypoptophis – rodzaj jadowitych gadów z rodziny gleboryjcowatych (Atractaspididae).

Do rodzaju należy jeden gatunek: Hypoptophis wilsoni

Przypisy 

Gleboryjcowate